Il doppio  del Calabasas Pro Tennis Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Santiago González e Simon Stadler erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ryan Harrison e Travis Rettenmaier hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Rik De Voest e Bobby Reynolds.

Teste di serie

  Ryler DeHeart /  Pierre-Ludovic Duclos (semifinali)
  David Martin /  Travis Parrott (primo turno)

  Ryan Harrison /  Travis Rettenmaier (campioni)
  Rik De Voest /  Bobby Reynolds (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Calabasas Pro Tennis Championships 2010